Кувай — река в России, протекает по Переволоцкому и Новосергиевскому районам Оренбургской области. Длина реки составляет 64 км. Площадь водосборного бассейна — 821 км².

Начинается к северо-востоку от деревни Абрамовка. Течёт в общем западном направлении по открытой местности в овраге с крутыми, высотой 3-5 метров, берегами. Пересекает населённые пункты Горный, Мрясово, Кувай, Васильевка, после чего поворачивает на юго-запад. В низовьях берега реки местами поросли пойменным лесом. Устье реки находится у поселка Новосергиевка в 476 км по правому берегу реки Самара.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Казачка (пр)
 16 км: Хуторка (пр)
 24 км: Солянка (пр)
 38 км: Западная (лв)
 Ерыклы (пр)
 42 км: Адамовка (лв)
 45 км: Моховая (лв)
 Липки (пр)

Этимология 
В источнике XIX века название отмечено как «Куваир», вероятно, эта форма первична. Так, башкирское «кыу» — «высохший; сухой», «айыр» — «рукав, приток реки; развилина», то есть «сухой приток».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от истока до Сорочинского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000912112100006222.

Примечания 

Притоки Самары (приток Волги)
Реки Переволоцкого района
Реки Новосергиевского района